Leo Giamani é um ator estadunidense de filmes pornográficos de filmes voltados para o público gay.

Giamani iniciou sua carreira na primavera de 2008 aos 29 anos de idade. Antes de trabalhar na indústria adulta, Giamani era bombeiro e bacharel em Educação Artística. 

Ele atua especialmente para filmes de mesmo sexo, embora tenha participado de uma cena com Luscious Lopez para Jake Cruise em seu website “Straight Guys for Gay Eyes”. Ele se diz um bissexual.

Giamani foi votado no QueerClick.com  como Man of the Year em 2008.Em março de 2009 assinou contrato com a Falcon Entertainment e Randy Blue. No mesmo ano, Giamani trabalhou como modelo de cuecas da RufSkin e foi nomeado como uma das 50 maiores estrelas pornográficas pelo Cybersockets.

Em setembro de 2010, o ator afirmou que estava abandonando os filmes adultos.

Prêmios
GayVN Awards de 2009 como  Best Web Performer of the Year
Grabby Awards de 2010 como Best Three Way por The Trainer (junto de Adam Killian e Ty Colt)
 Trendy Awards 2010 como Best Cock
 Trendy Awards 2010 como Best Chemistry (junto de Bo Dean) por Clash of the Cocksure Men Titans

 Indicação do Grabby Awards 2009 como Best Newcomers
 Indicação  do Xbiz Awards 2010 como Gay Performer of the Year
 Xbiz Awards 2011 Gay Performer of the Year

Referências

Ligações externas 
 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT